Georgette est un prénom féminin, notamment porté par :
Georgette Agutte, peintre française
 rue Georgette-Agutte, à Paris ;
Georgette Anys, actrice française
Georgette André Barry, actrice américaine
Georgette Breem, dite Danièle Breem, journaliste française
Georgette Boué, soprano française
Georgette Buigny, actrice française
Georgette Chadourne, photographe française
Georgette Chapelle, photojournaliste américaine
Georgette Ciselet, femme politique belge
Georgette Clerc, résistante française
Georgette Céline Corsin, comédienne française
Georgette Coste-Venitien, joueuse de basket-ball française
 Georgette Dupouy (1901-1992), peintre française
Musée Georgette-Dupouy, musée à Dax
Georgette Elgey, journaliste française
Georgette Hammel, résistante française
Georgette Lacroix, écrivaine québécoise
Georgette Lamoureux, historienne canadienne
Georgette Leblanc, actrice française
Georgette Lemaire, chanteuse française
Georgette Lemaire, romancière française  
Georgette Mariot, actrice belge
Georgette de Montenay, poète française
Georgette Nkoma, athlète camerounaise
Georgette Peyron, actrice française
Georgette Piccon, artiste peintre française
Georgette Raymond, plongeuse sous-marine française
Georgette Shéfer, pédagogue française
Georgette Sorelle, actrice française
Georgette Soustelle, ethnologue française
Georgette Tissier, actrice française
Georgette Thiollière-Miller, skieuse française
Georgette Plana, chanteuse française
Georgette Lizette Withers, actrice britannique

Autres   
 Lauwaert Georgette, nom de plume d'Anne Lauwaert, écrivaine belge
 Georgette, un des prénoms dans la nomenclature des cyclones tropicaux, pour désigner des ouragans survenant dans l'océan Pacifique ;
Sainte Georgette, religieuse franque
 La georgette, un couvert de table

Œuvres 
 Le Roman de Georgette, premier roman de Corinne Bouvet de Maisonneuve 
 Le Roman de Georgette, téléfilm d'Alain Robillard, tiré du roman et diffusé en 2005 
 Georgette Garou, roman de Dominique Dunois publié en 1928

Homonymie de toponyme
Prénom féminin
Prénom français